Colombophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Colombophiloscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Colombophiloscia